

Patronyme 

 Giovanni Battista Viotti (1755-1824), violoniste et compositeur italien ;
 Giulio Viotti (1845-1877), peintre italien ;
 Marcello Viotti (1954-2005), chef d'orchestre suisse ;
 Sergio Viotti (1990-), footballeur italien

Autres 

 Viotti (1709), violon créé par Stradivarius.